Coublanc kan syfta på:
 Coublanc, Haute-Marne
 Coublanc, Saône-et-Loire